

Обзор 
Обе операционные системы предназначены как для персональных систем, так и для web-серверов, вычислительных кластеров и т.п.

Windows NT удалось завоевать первенство на настольных и персональных системах (около 97 % настольных компьютеров на 2016 год), тогда как решения на базе Linux популярны на веб-серверах, вычислительных кластерах, суперкомпьютерах и мобильных устройствах (50—90 %, 2006—2010 г.).

Эти системы разнятся в лежащей в основе их философии, стоимости приобретения и использования, простоте управления, удобстве и стабильности. При их сравнении приходится принимать во внимание корни, исторические факторы и способы распространения.

В 2015 году фирма Microsoft выпустила для внутреннего использования свой дистрибутив Линукс — Azure Cloud Switch (ACS), который можно описать как кроссплатформенную модульную операционную систему для управления дата-центрами.

Характеристики двух систем

Трудности в сравнении 
Windows и Linux трудно сравнивать «на равных» из-за следующих факторов:
 Исторически слово «Linux» означает ядро операционной системы. Операционные системы на основе ядра Linux, утилит проекта GNU исторически называют GNU/Linux, но в последнее время имя упрощают до «Linux», что не везде приветствуется.
 Linux — это не определённая ОС, их более 600, среди них есть те, которые отличаются друг от друга значительно, а некоторые — совсем немного.
 И Windows, и Linux поставляются в различных конфигурациях. Особенно Linux, для которой существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для узкого круга задач.
 Цена и широта технической поддержки различаются у разных поставщиков, а также в зависимости от версии и дистрибутива.
 Производители оборудования могут устанавливать дополнительное ПО с операционной системой, которое делает доступные функции системы разнообразнее. Иногда они даже спонсируют продавца, снижая цену продукта для пользователя.
 Данные, полученные от маркетинговых подразделений, и результаты тестирования могут расходиться. 
 Microsoft распространяет Windows под разными лицензиями (закрытыми). Дистрибутивы Linux, со своей стороны, могут содержать проприетарные компоненты.

По стоимости владения 
В 2004 году компания Microsoft запустила маркетинговую кампанию под названием «Get the Facts», призванную обозначить преимущества Windows перед Linux. Было заявлено, что совокупная стоимость владения для Windows ниже, чем для продуктов с открытым кодом.

Выводы, сделанные Microsoft, оспаривают другие авторитетные организации, например, компания Novell и английский IT-сайт The Register. Некоторые полагают, что неточности, в частности, обусловлены тем, что в отчёте примешаны цифры по UNIX и Solaris, а кроме того, подсчитана стоимость профессиональной поддержки Linux (профессиональная поддержка может потребоваться при производстве ПО, но не при использовании системы).

Государственное агентство Великобритании по рекламе в 2004 г. предупредило Microsoft, что формулировка «стоимость владения Linux в 10 раз выше, чем стоимость владения Windows Server 2003» не соответствует истине, так как серверное оборудование, выбранное в сравнении для Linux (с операционной системой Red Hat Enterprise Linux AS v.3, в «комплектации» Premium Subscription), было максимально дорогим, тогда как выбором для Windows была практически «голая» операционная система..

По популярности на настольных компьютерах 

Точно подсчитать количество пользователей затруднительно, так как почти все копии Linux не требуют регистрации, а Windows NT существует во множестве неавторизованных или незарегистрированных копий. Приведенные данные основаны на идентификационных откликах web-браузеров, поэтому цифры весьма приблизительны: разные сайты привлекают разные аудитории, а браузеры не всегда точно передают данные об операционной системе.

Исследование, опубликованное Relecantive AG в 2003 г., заключило, что «готовность Linux к использованию на настольной системе не ниже, чем Windows XP».

По инсталляции 

Установка Linux когда-то была затруднительной для среднего пользователя. В настоящее время почти все дистрибутивы содержат упрощённую процедуру установки и демонстрационный диск (Live CD), который дает возможность загрузить систему прямо с CD или DVD и пользоваться ей, не устанавливая на жёсткий диск (скорость загрузки Linux и запуска программ при этом меньше ввиду ограниченной скорости привода).

Установщик Windows тоже включает в себя программу-помощник (wizard), как и дистрибутивы Linux.

По удобству использования и наличию особых режимов

По поддержке игр 
Для Microsoft Windows из-за монопольной позиции и результирующего большого процента рынка постоянно выпускается огромное количество игр разных жанров. Распространяются в большинстве своём за оплату, но есть и бесплатные казуальные игры. Большое количество игр также объясняется тем, что Windows — наиболее популярная операционная система на настольных компьютерах. Для написания трёхмерных игр для Windows обычно используются API DirectX (реже OpenGL).

Для Linux существует меньше игр, но эта ситуация постепенно улучшается. Основной причиной является малый процент рыночного сегмента. В большинстве своём это также свободное программное обеспечение, однако и здесь встречаются проприетарные игры (в основном это игры, портированные из Windows). Наиболее популярными жанрами здесь являются казуальные игры, шутеры от первого лица (в основном они написаны на свободных движках Quake, например Tremulous, Xonotic, Nexuiz, Urban Terror, Warsow, или же это портированные из Windows игры), а также стратегии.

Для написания трёхмерных игр здесь используется только интерфейс OpenGL, так как DirectX является проприетарным ПО и официально существует только в версиях для платформ Microsoft (Windows, Xbox, Zune и других). Проекты Wine и Cedega предоставляют реализацию DirectX в связке с реализацией среды Win32 API с довольно хорошей, но не идеальной, совместимостью.
Несмотря на это, после выхода интернет-магазина Windows Store в Windows 8 корпорация Valve заявила о том, что Windows 8 является катастрофой в «PC-пространстве» и что Linux является более жизнеспособной платформой для разработки игр, нежели Windows, в связи с чем уже выпустила версию клиента Steam для операционной системы Ubuntu.
Как заявил в своем интервью Гейб Ньюэлл, глава Valve: «Мы хотим, чтобы все 2500 игр в Steam легко шли под Linux.» В настоящий момент портирована часть из них, в том числе Dota 2, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Serious Sam 3 и другие.
После этого заявления компания System76 выпустила мощный игровой ноутбук с предустановленной операционной системой Ubuntu 12.04 в надежде на успешность проекта Valve.

Браузерные кроссплатформенные игры, получившие большое распространение в последнее время, практически не зависят от операционной системы, требуя лишь браузера и его библиотек.

По безопасности 
Особенности Linux, а именно: открытость, изначальное предпочтение открытых программных компонентов закрытым, нестандартность поставки (огромное количество дистрибутивов со своими особенностями), центральные безопасные источники программ, наличие бита выполнения, исходный запрет на работу под пользователем root, наличие средств ограничения прав (SELinux, AppArmor) — делают возможным только точечное, намеренное заражение и исключают возможность масштабной жизнедеятельности вредоносных программных кодов. Количество вирусов под Linux исчисляется несколькими десятками (обычно разработанными в учебных целях), так как открытость ядра позволила закрыть большинство уязвимостей в нём. Число вредоносных программ вообще, написанных под Linux, включая вирусы и трояны, выросло в последние годы, и более чем удвоилось в течение 2005 от 422 до 863, однако открытая модель разработки приводит к тому, что большинство данных программ в настоящее время неработоспособно — уязвимости, которыми они пользовались, как правило, закрываются в течение нескольких дней после обнаружения. Некоторые открытые программы со сложным кодом всё-таки содержат уязвимости, которые долгое время были необнаруженными. Например, Heartbleed был обнаружен только спустя два года.

Для Microsoft Windows создано очень большое число вирусов и деструктивных программ (их количество исчисляется десятками миллионов. Для борьбы с ними используется специальное программное обеспечение — антивирусы. Вирусы бывают разных видов: от сравнительно безобидных, не приносящих особого вреда пользователю, до деструктивных, которые изменяют настройки системы, уничтожают важные данные пользователя или похищают банковские данные. В линейке Windows NT всегда присутствовало чёткое разделение пользовательских прав. Тем не менее, большинство пользователей домашних компьютеров всегда использует права администратора, что негативно сказывается на защищённости системы. С появлением Windows Vista эта проблема была частично решена при помощи комплекса технологий User Account Control: теперь Windows в явном виде запрашивает подтверждение действий, требующих прав администратора, даже если пользователь является администратором.

В Linux (как и во всех других UNIX-подобных системах) всегда присутствовало чёткое разделение пользовательских прав. Имеется только одна учётная запись системного администратора («суперпользователя») — root. Этот пользователь может выполнять ничем не ограниченные действия над системой: изменять настройки, устанавливать и удалять программы, изменять системные файлы, останавливать отдельные компоненты или всю систему, и даже полностью удалить её одной командой. Также имеются учётные записи обычных пользователей: они могут только изменять личные настройки (внешний вид, настройки программ) и выполнять операции с файлами только в пределах своего домашнего каталога (или в других каталогах, если разрешит root). Обычному пользователю разрешено устанавливать программы только в свой домашний каталог или в те каталоги, где у него есть разрешение на запись данных. В большинстве современных дистрибутивов Linux работа непосредственно из-под учётной записи root невозможна; пользователь всегда работает с ограниченными правами, запуск же учётной записи root производится только для выполнения отдельных действий, и для каждого такого запуска требуется ввод пароля root (su) или текущего пользователя (sudo) для подтверждения полномочий. Запуск учётной записи root производится только в том случае, если текущий пользователь имеет права на администрирование системы и правильно ввёл свой пароль; этот же механизм взаимодействия с пользователем Microsoft чуть позже заимствовала для Windows в рамках технологии «User Account Control». Антивирусы, существующие под Linux [проприетарные (Dr.Web, Антивирус Касперского, avast! и др.) и свободные (ClamAV)], предназначены для проверки и защиты Windows. Они позволяют сканировать сетевой трафик на шлюзах, почтовых серверах, файлсерверах, проверять выбранные отдельные файлы, каталоги, сменные и другие носители по желанию пользователя, при обращениях на чтение/запись файлов, по расписанию, с графической оболочкой или без таковой.

В Linux намного меньше уязвимых мест, из-за чего он часто используется там, где нужна секретность данных (правительственные организации, банки).

Одной из особенностей данной системы является возможность действительно тонкой настройки любого из её компонентов. Linux предоставляет все преимущества открытого программного обеспечения и только от пользователя зависит, насколько безопасно то, что он с ней делает. В условиях EULA других продуктов такой подход имеет определённое преимущество.

Примечания

Литература 
 
 

Microsoft Windows